

Cinema 
 Nevada Express (Carson City) – film del 1952 diretto da André De Toth

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Carson City – città della Contea di Montcalm, Michigan
 Carson City – capitale del Nevada